Gele duinrietboorder
 Vale duinrietboorder